Il doppio del torneo di tennis Espinho Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joan Balcells e Gastón Etlis che hanno battuto in finale Noam Behr e Eyal Ran 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Noam Behr /  Eyal Ran (finale)
 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (quarti di finale)

 Stephen Noteboom /  Peter Wessels (primo turno)
 Márcio Carlsson /  Cristiano Testa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 1999